Picon (aperitief), een Frans aperitief
Picón, een Spaanse gemeente
Charline Picon, een Frans zeiler
A. Picon, een pseudoniem van Anthony Spurgin